Пинакриптол, общее название ряда различных оптических десенсибилизирующих красителей. Общим свойством для них является отсутствие окрашивания эмульсии в процессе обработки.

Пинакриптол может означать:

 Пинакриптол белый — антрахиноновый краситель, белый или серый порошок, или таблетки. Выпускался фирмами Agfa и ORWO под торговыми названиями Pina-Weiss, Denoxan, Orwo D903. Применялся как дополнительный компонент для готовых проявителей;
 Пинакриптол жёлтый — хинолиновый краситель, жёлтый порошок, десенсибилизатор, использующийся в составе дополнительной ванны перед проявлением.
 Пинакриптол зелёный — диазиновый краситель, темно-зелёный порошок, десенсибилизатор, обычно использующийся в составе проявителя.

Фотографические реактивы
Красители